

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sławki – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Sławki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino

Inne 
 Sławki – przystanek kolejowy